Stranahan ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Stranahan (* ≈1986), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Farrand Stewart Stranahan (1842–1904), US-amerikanischer Politiker
 Frank Stranahan (1864–1929), US-amerikanischer Kaufmann, Bankier und Großgrundbesitzer; gilt als Begründer der Stadt Fort Lauderdale
 Frank Stranahan (Sportler) (1922–2013), US-amerikanischer Golfer 
 James S. T. Stranahan (1808–1898), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Stranahan House liegt am Tarpon River (New River) in der Innenstadt von Fort Lauderdale, Florida